

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Moran – città della Contea di Allen, Kansas
 Moran – township della Contea di Mackinac, Michigan
 Moran – città della Contea di Shackelford, Texas
 Moran – comunità non incorporata della Contea di Teton, Wyoming

 Venezuela
 Morán – comune del Venezuela

Musica 
 Moran – gruppo musicale visual kei giapponese

Altro 
 Moran – gruppo etnico Bodo-Kachari
 10372 Moran – asteroide della fascia principale